Erik Seidenfaden kan syfta på:

* Erik Seidenfaden (1881–1958), dansk etnolog
 Erik Seidenfaden (1910–1990), dansk journalist